Socotra (archipel).
Socotra (eiland), hoofdeiland van de archipel.
Socotra (geslacht), een geslacht van krabben uit de familie Potamidae.